Квинсленд — один из штатов Австралии, у него есть несколько символов и эмблем.

Официальные символы

Примечания

Ссылки 

Культура Квинсленда
Списки:Квинсленд